Ел Тарал има више значења:

 Ел Тарал (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тарал (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тарал (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тарал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тарал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику